Хоме́йн () — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези. Административный центр — город Хомейн.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Камаре (بخش کمره)
Население области на 2006 год составляло 108 840 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Меркези